Cape George kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Cape George (Richmond County, Nova Scotia), udde, 
 Cape George (Antigonish County, Nova Scotia), udde,

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 Cape George (Sydgeorgien), udde,

USA 

 Cape George, Washington, ort, Jefferson County,